Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Mekarmulya (Cimarga), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarmulya (Garawangi), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarmulya (Kertajati), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarmulya (Lemahsugih), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarmulya (Pasirkuda), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarmulya (Situraja), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarmulya (Talegong), een bestuurslaag in Indonesië